Мануэль Джуниор Агого (; ) — ганский футболист, нападающий. Выступал за сборную Ганы.

Биография

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в клубе «Шеффилд Уэнсдей» в 1995 году. За те 5 лет, которые он провёл в «Шеффилд Уэнсдей», сыграл за клуб только 2 матча. В сезоне 1999/2000 на правах аренды поочерёдно выступал за 4 клуба Второго дивизиона.

24 февраля 2000 года заключил контракт с клубом MLS «Чикаго Файр». Проведя за «Чикаго Файр» один матч, из-за проблем с потолком зарплат 10 апреля 2000 года был обменян в «Колорадо Рэпидз» на драфт-пик. В июне 2001 году был обменян в «Сан-Хосе Эртквейкс» на Криса Карриери.

В 2002 году вернулся в Англию, где играл сначала за «Куинз Парк Рейнджерс», затем за «Барнет».

Летом 2003 года заключил контракт с «Бристоль Роверс», выступавшем в Лиге один. Сразу закрепился в основном составе. В сезоне 2003/04 забил 22 гола.

В августе 2006 году заключил контракт с клубом Чемпионшипа «Ноттингем Форест». Постоянно выходил в основном составе.

Летом 2008 года за 565 тысяч фунтов стерлингов был продан в египетский «Замалек». Первый матч за команду провёл 24 августа 2008 года против «Аль-Масри». В этом же матче забил победный гол, установив окончательный счёт 2:1.

5 августа 2009 года на правах свободного агента перешёл в кипрский клуб «Аполлон» из Лимасола, который выступает в высшей лиге чемпионата Кипра.

В июле 2011 года подписал однолетний контракт с клубом Шотландской Премьер-лиги «Хиберниан».

Сборная Ганы 
За сборную Ганы выступал с 2006 года. Первый гол за сборную забил 14 ноября 2006 года в товарищеском матче в ворота Австралии, закончившемся со счётом 1:1.

Участник финальной стадии кубка африканских наций 2008 года.

Болезнь и смерть 
В 2015 году, уже после завершения карьеры, бывший форвард перенёс инсульт. После инсульта у него были проблемы с речью. 22 августа 2019 года Агого скончался в Лондоне в возрасте 40 лет.

Достижения 
 Обладатель Кубка MLS: 2001
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций: 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Ноттингем Форест»

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Честер Сити»
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Замалек»
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол
Игроки ФК «Хиберниан»